Lista deputowanych do Reichstagu III Rzeszy (I kadencja) (1933)
 Lista deputowanych do Reichstagu III Rzeszy (II kadencja) (1933-1936)
 Lista deputowanych do Reichstagu III Rzeszy (III kadencja) (1936-1939)
 Lista deputowanych do Reichstagu III Rzeszy (IV kadencja) (1939-1945)